Журналистика мнения – способ донести информацию до аудитории, добавляя собственные комментарии к фактам, тем самым влияя на чувства и эмоции читателя.

__ОГЛАВЛЕНИЕ__

Журналистика мнения 
Основная задача журналистики мнения – объяснить аудитории, как именно нужно интерпретировать событие. В материале обязательно должна присутствовать оценка произошедшего, поэтому читателю не нужно делать свои выводы. В эпоху развития интернета потребителей контента интересуют именно комментарии компетентных людей. Примером может служить американский политический журналист из Washington Post Роберт Коста, чья страница в Twitter очень популярна именно из-за его личных взглядов на новости. Также стоит обратить внимание на The Upshot, веб-сайт NYT, где журналисты анализируют новости со своей точки зрения, и любой желающий может прочитать статью с независимым мнением. Анна Добл, цифровой редактор в BBC World Service, утверждает, что в том случае, если сотрудники издания обладают достаточным опытом, чтобы понимать, где находится та черта, через которую нельзя переступать, им необходимо демонстрировать свои знания и мнения, и этого не нужно бояться. Это значит, что журналист должен понимать всю возложенную на него ответственность и следовать профессиональной этике, становясь лидером мнений в социальных сетях.

Критика журналистики мнения 
Некоторые журналисты считают, что на данный момент журналистика во всем мире склонна анализировать имеющиеся факты и преподносить аудитории уже готовое мнение.

К сожалению, журналистика сегодня, на мой взгляд, не только российская, а вообще журналистика в мире – это в основном журналистика мнений, а не журналистика информации. Каждый журналист почему-то считает важным не рассказать вам о том, что происходит, то есть не показывать вам наиболее широко и сбалансированно информацию, а хочет обязательно сказать вам, что он думает по этому поводу.

Такой способ информирования нарушает принцип объективности, один из главных в журналистике, люди не получают полной картины мира, а видят ее глазами корреспондента.

Политика таких крупных медиакомпаний, как BBC и The Times, заключается в том, чтобы показать читателям новость с разных сторон, захватить все ее аспекты и дать возможность людям самим прийти к каким-либо выводам.

Сима Котеча, репортер BBC, придерживается следующего мнения относительно формы подачи новостей:

Эти люди достаточно умны, чтобы иметь свое мнение о событиях, и не нуждаются в подсказках. Им необходимо такое СМИ, которое беспристрастно покажет им обе стороны одной и той же проблемы – именно это предлагает BBC.

Пол Хейс, генеральный директор The Times, занимается разработкой стратегии маркетинга для газеты и уже сформировал ее современный образ:

Мы стараемся доказать людям, что сейчас это очень современная газета. Мы даже изменили редакционную политику газеты, чтобы дать более точное отображение британского общества. Благодаря преобразованиям Блэра в политическом отношении сегодняшняя Великобритания стала более центристским обществом. И долг «хроникера» отразить это. Поэтому мы не излагаем никаких доктрин в своих материалах. Мы предлагаем новости и даем их глубинный анализ, но не комментируем.

Принцип объективности в журналистике 

Проблема объективности непосредственно связана с правильной трактовкой фактов и их взаимосвязей, а также с вопросом аргументированности и убедительности разъяснения информации, полученной в результате анализа выводов, суждений и предложений. Необходимо различать сообщения о каких-либо фактах, позициях или намерениях и комментарии – собственное мнение о событии. Объективность тесно связана с прадивостью, под которой подразумевается точное представление фактов жизни. Факт является достоверным знанием о произошедшем, при этом особо важную роль играют сведения, полученные журналистом непосредственно с места событий.

Журналистика факта 
Журналистика мнения также может являться пропагандой, например, идеологии, как это было в СССР. В то время существовало два вида СМИ: прополитические и запрещенные оппозиционные. В первом случае журналисты защищали режим и пропагандировали коммунизм, нападая на недовольных; во втором случае главной задачей было настроить аудиторию против власти. У людей не было права иметь собственное мнение насчет происходивших событий, они должны были подчиняться государству. Однако в период перестройки в стране появляется информационный кооператив «Факт», который впоследствии становится издательским домом «Коммерсантъ». Первоначально организация была создана в формате информационно-справочной службы с целью «снабжать своих потенциальных читателей…фактами». С этого момента начинается новый этап в журналистике России. Главный редактор и основатель «Коммерсанта» Владимир Яковлев следовал принципу западной журналистики: «Факты - отдельно, мнения - отдельно». Теперь читатели получали исключительно факты, которые должны были интерпретировать сами. Такая тенденция распространилась на радио и телевещание. Однако с развитием интернета стало появляться большое количества СМИ, и информация перестала быть дефицитом, поэтому журналистика мнения опять стала востребована. Людям стал интересен не сам факт, а объяснение его значимости, причин и последствий.

Литература 

 Марк Григорян. Пособие по журналистике. – М.: «Права человека», 2007. – 192 с.
 Евгений Прохоров. Введение в теорию журналистики : учебник для студентов вузов / Е.П. Прохоров. — 8-е изд., испр. — Москва : Аспект Пресс, 2011. — 351 с. - ISBN 978-5-7567-0615-4.
 Kellie Riordan. ACCURACY, INDEPENDENCE, AND IMPARTIALITY: How legacy media and digital natives approach standards in the digital age; 2014. – 70 p.
 Mark Tungate. Media Monoliths: How Great Media Brands Thrive and Survive. — Kogan Page, 2006. — 272 с. — ISBN 978-0749446628.

Ссылки 

Журналистика
Жанры журналистики